Тарнава:

 Тарнава — село в Монастырищенском районе Черкасской области Украины.
 Тарнава — польский дворянский герб.